En la mitología griega, el nombre Téano puede referirse a diversos personajes: 

 Téano, una matemática griega, esposa de Pitágoras y miembro de la escuela pitagórica.

 Téano, la sacerdotisa de Atenea en Troya, hija del rey de Tracia Ciseo y de Teleclia, mujer de Antenor, y madre de Crino.

 Téano, una de la danaides, hija de Dánao y Polixo. Se casó con Fantes, hijo de Egipto y Caliadne, asesinándolo posteriormente.

 Téano o Teona, un personaje de la Eneida, consorte de Amico. Dio a luz a su hijo Mimas la misma noche que la reina Hecabe hizo lo propio con Paris.

 Téano, mujer de Metaponto, rey de Icaria.